Серге́й Ба́сов:
 Басов, Сергей Александрович (Басов-Верхоянцев; 1869—1952) — российский и советский поэт.
 Басов, Сергей Владимирович (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Басов, Сергей Германович (род. 1987) — украинский футболист.
 Басов, Сергей Николаевич (1892—1917) — военный лётчик, кавалер ордена Святого Георгия IV степени (1916).